Türkiye 1. Ligi 1996/97 was het negenendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Dit seizoen ging van start op 9 augustus 1996 en duurde vrij lang: tot 25 mei 1997.

Na allerlei al dan niet succesvolle "experimenten" met buitenlandse trainers stelde het bestuur van Galatasaray SK voor dit seizoen oud-speler Fatih Terim aan als trainer; dit leidde meteen al tot succes: met een straatlengte voorsprong op Beşiktaş JK bemachtigde Galatasaray SK - met o.a. de Nederlandse international Ulrich van Gobbel en de Roemeense international Gheorghe Hagi in z'n gelederen - zijn elfde titel, het begin van een ongekend succesvolle periode. Topscorer werd Gala's Hakan Şükür die het net van de tegenstander 38 maal liet trillen en daarmee tevens de Bronzen Schoen won. In Europa scoorden dat seizoen alleen Ronaldo en de latere Galatasaray-spits Mário Jardel vaker.

Kocaelispor won z'n tweede en - tot nu toe - laatste beker door in de finale gedecideerd af te rekenen met Beşiktaş JK: 4-0.

Aan het eind van het seizoen leverde de stad İstanbul twee van haar zes Süper Lig-teams in: Sarıyer GK en Zeytinburnuspor konden het bij hun hernieuwde kennismaking met de top niet bolwerken; tot op heden zijn ze niet teruggekeerd in de hoogste divisie van het land. De derde nieuwkomer was Çanakkale Dardanelspor: de 55ste ploeg die de Süper Lig wist te bereiken. De naam Çanakkale roept bij alle Turken warme gevoelens op; groot was daarom het gevoel van opluchting toen de plaatselijke trots nét in de Turkse "eredivise" bleef. De derde degradant was dit jaar Denizlispor.

Kaart

Eindstand 1996/97

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1996/97

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Çanakkale Dardanelspor (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1995/96)
 Sarıyer GK (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1995/96)
 Zeytinburnuspor (winnaar play-offs 1. Lig 1995/96)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Kayserispor (nummer 16 Süper Lig 1995/96)
 Eskişehirspor (nummer 17 Süper Lig 1995/96)
 Karşıyaka SK (nummer 18 Süper Lig 1995/96)

Topscorers 1996/97

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1996/97